

Astronomia 
 4903 Ichikawa – asteroide della fascia principale
 Cratere Ichikawa – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Ichikawa – città giapponese della prefettura di Chiba
 Ichikawa – cittadina giapponese della prefettura di Hyōgo

Persone 
 Daisuke Ichikawa – calciatore giapponese
 Fusae Ichikawa – politica giapponese, leader del movimento del suffragio femminile giapponese
 Jun Ichikawa – attrice e doppiatrice giapponese naturalizzata italiana
 Kon Ichikawa – regista cinematografico giapponese. 
 Yui Ichikawa – attrice, cantante e modella giapponese
 Masatoshi Ichikawa – ex ciclista su strada giapponese